Siergiej Aleksiejew (1924-2013), rosyjski prawnik
 Siergiej Aleksiejew (1958-), radziecki i ukraiński hokeista
 Siergiej Aleksiejew (1972), rosyjski narciarz